Saint-Créac, commune française du Gers
 Saint-Créac, commune française des Hautes-Pyrénées